Le terme Hoon désigne notamment :

Patronyme 

 Chung Hoon, un judoka sud-coréen ;
 Geoffrey William Hoon (1953-), un homme politique britannique ;
 Jang Hoon (1975-), un réalisateur, producteur et monteur sud-coréen ;
 Kim Hoon (1948-), un écrivain, journaliste et critique sud-coréen ;
 Moon Hoon, un architecte provocateur sud-coréen ;
 Sang Hoon Degeimbre (1969-), un chef cuisinier belge ;
 Young Hoon Lee (1954-) un pasteur chrétien sud-coréen.

nom asiatique
 Hoon Thien How (1986-), un joueur malaisien de badminton.

Toponyme 

 Hoon, village anglais situé dans le Derbyshire au Royaume-Uni.

Divers 
 Hoons, des géants couverts d’écailles, dans l’univers du cycle de l'Élévation de David Brin.